Zanzibar South, South Unguja ou Kusini Unguja é uma região da Tanzânia. Sua capital é a cidade de Koani.

Regiões da Tanzânia